SBSP est un sigle pouvant désigner :
 
 la Brigade autonome de chasseurs de Podhale, en polonais Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich, une unité de l'armée polonaise en 1940

Voir aussi 
 Subsp. et ssp., des abréviations pour désigner des sous-espèces (subspecies)

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports